André Suarès (1868-1948), écrivain français ;
 Carlo Suarès (1892-1976), écrivain et peintre français ;
 Nadine Suarès (1894-1990) psychologue française ;
 Gaël Suares (né en 1981), footballeur français ;
 Guy Suarès, (1932-1996), acteur, metteur en scène, directeur de théâtre et critique français ;
 Joseph Marie de Suarès (1599-1677), historien et évêque catholique français;
 Marcel Suarès (1914-2004), résistant français, Compagnon de la Libération;